Helefanikha (Lolowau), een plaats in Indonesië
Helefanikha (Gunungsitoli Idanoi), een plaats in Indonesië